Ива́н Алёшин:
 Алёшин, Иван Васильевич (1909—1991) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Алёшин, Иван Иванович (1901—1944) — один из организаторов партизанского движения в Молдавии во время Великой Отечественной войны.